

Рудзисько — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Рудзисько — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства